Нуево Симоховел има више значења:

 Нуево Симоховел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Симоховел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику